Александр Варнек:
 Варнек, Александр Григорьевич (1782—1843) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.
 Варнек, Александр Иванович (1858—1930) — полярный капитан, гидрограф. Внук А. Г. Варнека.